Michael Manson est un nom pouvant désigner:

Michael Manson (1857-1932), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Michael Manson, juge canadien de la cour fédérale

Voir aussi

Manson, Michael